Les tortues terrestres forment les testudinidés (Testudinidae), une famille de tortues cryptodires. Ce sont des tortues qui passent toute leur vie sur la terre sans avoir besoin d'un cours d'eau pour vivre. Elles possèdent une carapace généralement beaucoup plus bombée que les tortues aquatiques et des pattes massives munies de griffes.

Historique et dénomination 
La famille des Testudinidae a été décrite par le naturaliste allemand August Johann Georg Karl Batsch en 1788.

Caractéristiques 
Ces tortues ont des carapaces qui vont de moins de  (Homopus) à  (Chelonoidis). La carapace est formée d'une dossière voûtée, et d'un plastron habituellement sans articulation. Seules les Pyxis et Testudo possèdent un plastron articulé, et les Kinixys possèdent une dossière articulée. L'adaptation à la vie terrestre se traduit par des pattes épaisses et solides, des doigts courts dont quatre sur les pattes arrière.

L'espèce la plus grande encore vivante est la tortue géante des Galápagos, puis celle des tortue géante des Seychelles. Testudo atlas était une tortue terrestre disparue sans que l'on en connaisse la cause. Elle était la plus grande tortue terrestre connue. Elle avait une carapace voûtée, sa tête, ses membres, et sa queue étaient complètement escamotables. Elle vivait dans les zones arides de l'Inde du Nord et de l'Indonésie il y a deux millions d'années.

Alimentation 
Les tortues sont essentiellement herbivores et consomment de l'herbe, des fleurs, des plantes succulentes, des fruits,… bien que certaines espèces s'alimentent de charogne.

Reproduction 
Elles sont ovipares et pour certaines espèces, une fraction des femelles peut pondre plusieurs fois dans la même saison.

Chorologie

Écologie 
Les tortues terrestres n'ont pas besoin de la permanence d'un cours d'eau pour vivre.

Répartition 
On les trouve dans leurs milieux naturels (chaud comme les déserts, les forêts tropicales ou les milieux méditerranéens) en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, et sur les îles de Madagascar, des Galápagos, et aux Seychelles. Elles ont disparu aux Mascareignes. Elles sont souvent endémiques.

Phylogénétique 

Les Testudinidae sont étroitement liées aux tortues d'étang (Emydidae) qui font partie de la même super-famille des Testudinoidea. Ces tortues fossiles sont nombreuses, et le plus vieux (Geochelone majusculus) date de l'Éocène. Le genre Manouria est considéré comme le plus ancien.

Espèces

Espèces européennes 

La tortue d'Hermann (Testudo hermanni) est la seule tortue terrestre de France : elle est présente dans la plaine et le massif des Maures et en Corse, mais est fortement menacée par les incendies de forêt, le morcellement de son territoire et l'urbanisation.

La tortue grecque (Testudo graeca) est une espèce méditerranéenne et du Moyen-Orient. Elle a largement été commercialisée comme animal de compagnie à partir de la fin du  avec un pic dans les années 1970-1980, au point de mettre l'espèce en danger de disparition.

La tortue bordée (Testudo marginata) est une espèce qui se rencontre en Grèce et dans le sud de l'Albanie.

Espèces asiatiques 

La tortue étoilée d'Inde (Geochelone elegans) est une tortue terrestre que l'on trouve dans tout le sous-continent indien ainsi qu'au Sri Lanka. Elle est utilisée comme animal de compagnie. De nombreux spécimens sont exportés d'Inde illégalement et aucune étude n'a été produite quant à l'impact de ce commerce.
La taille moyenne est de 20 cm de long pour le mâle et 30 cm pour la femelle.

La tortue étoilée de Birmanie (Geochelone platynota ) est une autre tortue originaire de Birmanie et en voie d'extinction. Elle est consommée par les populations locales et est, bien que cela soit interdit, toujours vendue illégalement aux Chinois. Elle mesure 28 cm de long à l'âge adulte. Elle vit dans la forêt sèche et à feuilles caduques. Cette tortue peut facilement être distinguée de la tortue étoilée d'Inde en comparant les plastrons des deux espèces.

La tortue de Horsfield (Testudo horsfieldii) est une tortue terrestre vivant dans le centre de l'Asie.

Manouria est un genre de tortues comptant deux espèces originaires d'Asie. On les trouve au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Inde, en Malaisie, au Myanmar, en Thaïlande, en Indonésie à Sumatra et à Bornéo.

Indotestudo est un genre de tortues comptant trois espèces originaires d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est.

Espèces africaines 

La tortue géante des Seychelles (Aldabrachelys gigantea) se trouve sur l'ilot très sec et inhabité d'Aldabra aux Seychelles. Ce petit atoll corallien a une énorme concentration en tortues, puisque leur nombre est estimé à .

C'est la plus grosse tortue terrestre, puisqu'elle peut atteindre 1,2 m pour 300 kg (chez les mâles), soit un peu plus que les 250 kg de la tortue géante des Galapagos. Les femelles sont un peu plus petites : 90 cm. On pense que la longévité peut dépasser 150 ans.

La tortue sillonnée (Centrochelys sulcata) est une tortue que l'on trouve dans une étroite bande en Afrique sahélienne: Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Centrafrique, Soudan, Éthiopie et Érythrée. Elle mesure, à l'âge adulte, 80 cm de long pour un poids d'une centaine de kilogrammes. Les femelles sont plus petites et ne dépassent pas les 60 kg.

La tortue étoilée de Madagascar, encore appelée tortue rayonnée (Astrochelys radiata), est une tortue se trouvant dans le sud et le sud-ouest de Madagascar. Le nom de étoilé ou rayonné vient des motifs en rayons ou en étoile sur sa carapace.

La tortue à soc (Astrochelys yniphora) est une espèce de tortue terrestre endémique de Madagascar.

La tortue léopard (Stigmochelys pardalis) est une tortue que l'on trouve dans le centre-est et du sud de l'Afrique. Elle mesure 70 cm de long à l'âge adulte. Sa longévité est d'au moins 50 ans. Cette espèce de tortue est exclusivement herbivore.

La tortue de Kleinmann ou tortue d'Égypte (Testudo kleinmanni) est une tortue d'Afrique.

Malacochersus tornieri est une espèce de tortue. Dans les pays anglo-saxons, on l'appelle pancake tortoise ou tortue crêpe, du fait que sa carapace est très plate. Elle vit en Tanzanie, au Kenya et en Zambie.

La tortue à soc d'Afrique du Sud (Chersina angulata) est une espèce africaine.

Kinixys est un genre de six espèces tortues africaines originaires d'Afrique subsaharienne.

Homopus est un genre de cinq espèces de tortues originaires du sud de l'Afrique et de Namibie.

Psammobates est un genre de tortues comptant trois espèces qui vivent toutes en Afrique du Sud, seule Psammobates tentorius se trouve aussi en Namibie.

Pyxis est un genre de tortues composé de deux espèces vivant à Madagascar.

Espèces américaines 

La tortue géante des Galapagos (Chelonoidis nigra) est l'un des animaux les plus symboliques de la faune des Îles Galápagos. Cette tortue terrestre peut atteindre, suivant l'espèce, jusqu'à un poids record enregistré de 422 kg, mais en moyenne autour de 220 kg et mesure 1,2 m long. Bien que l'espérance de vie maximum d'une tortue sauvage soit inconnue, on estime leur espérance moyenne à 150 à 200 ans. C'est la plus grande tortue vivante, endémique aux neuf îles de l'archipel.

La tortue charbonnière à patte rouge (Chelonoidis carbonaria) est une tortue vivant en Amérique du Sud. Elle a été introduite aux Antilles.

La tortue charbonnière à pattes jaunes (Chelonoidis denticulata) est la troisième plus grande espèce de tortue terrestre du monde (hors espèces fossiles) et la deuxième plus grande d'Amérique du Sud. Sa taille moyenne est de 40 à 50 cm de long mais certains individus mesurant 70 cm ont été observés.

La tortue d'Argentine (Chelonoidis chilensis) est une tortue terrestre vivant en Amérique du Sud.

Gopherus est un genre de tortues terrestres regroupant cinq espèces originaires des régions désertiques d'Amérique du Nord.

Symbolisme 
C'est l'animal dont on dit qu'il est le plus lent. Dans l'idiotisme animalier, dire de quelqu'un qu'il avance à pas de tortue est peu flatteur. Par contraste, Tazio Nuvolari, coureur automobile, reçut un prix ayant la forme d'une tortue en or pour mettre en valeur ses exploits de vitesse.

Menaces 
La conservation est nécessaire pour beaucoup de tortues et l'impact du ramassage pour le commerce a un impact négatif même s'il est mal connu. Aux États-Unis, la chasse aux serpents à sonnette cause également la disparition de la Gopherus polyphemus.

Les tortues terrestres sont souvent adoptées en tant qu'animal de compagnie. Un commerce souvent illégal de ces espèces peut mettre en péril la survie de ces animaux dans leur habitat naturel.

La tortue terrestre est également concernée par les accidents de la route (encore appelés roadkill). Les espèces impliquées dans les accidents routiers varient évidemment selon les régions. Ce sont en effet des espèces vulnérables du fait de leur faible vitesse de déplacement et sont donc peu capables d’éviter les véhicules, d'autant plus qu'elles se sentent protégées par leur carapace.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Aldabrachelys Loveridge & Williams, 1957
 genre Astrochelys Gray, 1873
 genre Centrochelys Gray, 1872
 genre Chelonoidis Fitzinger, 1835
 genre Chersina Gray, 1830
 genre Cylindraspis Fitzinger, 1835 éteint
 genre Geochelone Fitzinger, 1835
 genre Gopherus Rafinesque, 1832
 genre Homopus Duméril & Bibron, 1834
 genre Indotestudo Lindholm, 1929
 genre Kinixys Bell, 1827
 genre Malacochersus Lindholm, 1929
 genre Manouria Gray, 1854
 genre Psammobates Fitzinger, 1835
 genre Pyxis Bell, 1827
 genre Stigmochelys Gray, 1873
 genre Testudo Linnaeus, 1758
et les genres fossiles :
 genre †Achilemys Hay, 1908
 genre †Cheirogaster Bergounioux, 1935
 genre †Dithyrosternon Pictet, 1857
 genre †Ergilemys Chkhikvadze, 1972
 genre †Floridemys Williams, 1950
 genre †Hadrianus Cope, 1872
 genre †Hesperotestudo Williams, 1950
 genre †Impregnochelys Meylan & Auffenberg, 1986
 genre †Kansuchelys Yeh, 1963
 genre †Megalochelys Falconer & Cautley, 1837
 genre †Namibchersus de Broin, 2003
 genre †Oligopherus Hutchison, 1996
 genre †Paleotestudo de Broin 2000
 genre †Sinohadrianus Ping, 1929
 genre †Stylemys Leidy, 1851

Phylogénie 
Une phylogénie moléculaire des tortues terrestres, d'après Le et al. (2006) : 

Une phylogénie distincte via l'analyse de l'ADNmt a été trouvée par Kehlmaier et al. (2021) :

Publication originale 
 Batsch, 1788 : Versuch einer Anleitung zur Kenntniss und Geschichte der Thiere und Mineralien. Erster Theil. Allgemeine Geschichte der Natur; besondre der Säugthiere, Vögel, Amphibien und Fische. Jena: Akademischen Buchhandlung, .

Timbre poste 
 Le , l'administration des PTT émet un timbre-poste représentant « la tortue terrestre ». La dessinatrice du timbre est Huguette Sainson.

Bibliographie 
 Ernst & Barbour, 1989 : Turtles of the World. Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C.
 Ernst, Lovich & Barbour, 1994 : Turtles of the United States and Canada. Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C.
 Pough, Andrews, Cadle, Crump, Savitzky & Wells, 2000 : Herpetology, 2nd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

 Notes et références 

 Articles connexes 
 Tortue de fiction ;
 Un amour de tortue (Esio Trot'' en version originale), le titre d'un roman pour enfants de Roald Dahl paru en 1990 ;
 Tortoise, (tortue terrestre en anglais) le nom d'un groupe de rock.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Tortue (nom vernaculaire)
Testudinidae
Nom de tortue ambigu